Benayun, Benayoun () bezeichnet:

 Georges Benayoun (* 1955), französischer Filmproduzent
 Michaël Benayoun (* 1973), französischer Schauspieler, Musiker und Komiker, siehe Michaël Youn
 Maurice Benayoun (* 1957), französischer Plastiker
 Robert Benayoun (1926–1996), französischer Schriftsteller und Filmkritiker
 (Yossef) "Yossi" (Shai) Benayoun (* 1980), israelischer Fußballspieler